Das Countrywide Classic 2006 war ein Tennisturnier, welches vom 24. bis 30. Juli 2006 in Los Angeles stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Umag die ATP Studena Croatia Open und in Kitzbühel die Generali Open statt. Das Turnier in Kitzbühel gehörte zur International Series Gold, während die Turniere in Los Angeles und Umag Teil der niedriger dotierten International Series waren.

Titelverteidiger im Einzel war der Lokalmatador Andre Agassi, der in diesem Jahr an Position fünf gesetzt war und im Viertelfinale gegen Fernando González ausschied. Tommy Haas konnte, an Position sechs gesetzt, wie schon 2004 den Titel gewinnen. Er schlug dabei im Finale Dmitri Tursunow in drei Sätzen. Er gewann den dritten Titel der laufenden Saison und seinen zehnten Titel seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Rick Leach und Brian MacPhie, waren zum Zeitpunkt des Turniers beide vom Profisport zurückgetreten. Die Brüder Bob und Mike Bryan konnten wie schon 2001 und 2004 den Titel gewinnen. Sie gewannen als Setzlistenerste und ohne Satzverlust das Turnier. Im Finale schlugen sie Eric Butorac und Jamie Murray. Damit gewannen sie ihren 30. gemeinsamen Titel. Bob gewann alle seine Titel mit Mike, der mit anderen Partner noch zwei Titel mehr gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 475.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Los Angeles